Nicholls se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aubrey Gordon Nicholls
 William Henry Nicholls